Bardini ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Bardini (1913–1995), polnischer Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge
 Stefano Bardini (1836–1922), italienischer Kunsthändler, Maler, Sammler und Mäzen